Ойконим

 Шейхлар — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма
 Шейхлар — прежнее название села Заливное в Нижнегорском районе Крыма